Lisy ist der Name folgender Orte in Polen:

 Lisy (Banie Mazurskie), Dorf im Powiat Gołdapski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Lissen, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Lisy (Biała Piska), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Lissen, 1938 bis 1945 Dünen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen
 Lisy (Brąszewice), Dorf im Powiat Sieradzki, Woiwodschaft Łódź
 Lisy (Biała Podlaska), Dorf im Powiat Bialski, Woiwodschaft Lublin
 Lisy (Stawiski), Dorf im Powiat Kolneński, Woiwodschaft Podlachien

Siehe auch:
 Lisi
 Lissy